Натальинка — название населённых пунктов в России:

 Натальинка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Натальинка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Натальинка — деревня в Ленинском районе Тульской области.